Michał Listkiewicz
 Zygmunt Listkiewicz